Mit dem Begriff Ayopaya wird bezeichnet:

 Provinz Ayopaya, eine Provinz in Bolivien
 Municipio Ayopaya, ein Verwaltungsbezirk in der Provinz Ayopaya in Bolivien
 Independencia (Ayopaya), die Provinzhauptstadt Ayopaya (oder: Independencia) in Bolivien
 Kanton Ayopaya, Kanton im Departamento Cochabamba in der Provinz Arque in Bolivien